Germaine hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Germaine (Aisne)
 Germaine (Marne)

Además
 Germaine es la forma en francés del nombre propio Germana.